

Patronyme 

 Anni Kronbichler, (1963-  ), (skieuse autrichienne)
 Florian Kronbichler, (1951-  ), (homme politique italien)

Homonymie
Homonymie de patronyme